Elen steht für:
 Elch, eine poetische und veraltete Bezeichnung
 (abgeleitet davon) die Elenantilope Taurotragus oryx
 Elen (Belgien), Ortsteil der belgischen Stadt Dilsen-Stokkem
 Saint Elen oder Saint Helen of Caernarfon, siehe Elen Luyddawg, Sagengestalt aus der britannischen Mythologie
 Elen of North Wales, siehe Helen ferch Llywelyn, cambro-normannische Adlige
 Elen (Sängerin) (* 1989), deutsche Pop-Sängerin
 Elen Dosia (1915–2002), griechisch-französische Opernsängerin (Sopran)

ELEN steht für:
 European Language Equality Network, europäische Organisation zur Stärkung kleinerer Sprachen, Nachfolger von Europäisches Büro für Sprachminderheiten

Siehe auch:
 Ehlen
 Ellen (Begriffsklärung)
 Helena

Abkürzung